McCraven ist der Familienname folgender Personen:
 Makaya McCraven, (* 1983), französisch-amerikanischer Jazzmusiker
 Steve McCraven, (* 1954), amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Craven